Сезон 2014 года «ЦСК ВВС» (Самара) провёл в первой лиге. Команда заняла 4 место в зоне «Приволжье».

Главным тренером была Разия Нуркенова.

 ПРИШЛИ:
 Лутфуллина Алина из клуба «Волжанин», пос. Волжский (Самарская область);
 Светлана Седакова из клуба «Мордовочка» (Саранск), в сезонах 2003—2004 годов уже защищавшая цвета клуба проведя 14 матчей в ЧР и забив 1 гол.

В сезоне случилось самое крупное поражение клуба со счётом 0:5 (матч «ЦСК ВВС» (Самара) — «Мариэлочка» (Йошкар-Ола) в Первой лиге. 6 сентября 2014)

Игроки ЦСК ВВС в сборных 
Виктория Сокова и Мария Макаренкова привлекались в сборную России (до 17 лет) на учебно-тренировочный сбор в Анталию и участвовали в матче со сборной Азербайджана (до 17 лет) (12.02.1014).

Виктория Сокова и Мария Макаренкова привлекались в сборную России (до 17 лет) для участия в турнире развития УЕФА. Мария Макаренкова выходила на замену в матче со сборной Эстонии (5 мая 2014).

Элина Липатова привлекалась в сборную России (до 19 лет) для участия в отборочных играх к Чемпионат Европы 2015 (13.09 с Белоруссией, 15.09 БЮР Македония и 18.09 Португалией).

Чемпионат

Календарь

Результаты выступлений

Игроки ЦСК ВВС в чемпионате 
статистика выступлений игроков в Чемпионате России

Игроки ЦСК ВВС в чемпионате 
статистика выступлений игроков в Чемпионате России

Примечания

См. также 
Выступление в Кубке России 

2014 год в женском футболе
Футбол в России в 2014 году
Сезоны футбольных клубов 2014
ФК ЦСК ВВС
Сезоны ЖФК ЦСК ВВС Самара